Norco kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Norco (Californië)
 Norco (Louisiana)